Маршелепо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 115 км на північ від Парижа, 45 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Маршелепо і Мізері було об'єднано в новий муніципалітет Маршелепо-Мізері.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 484,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маршелепо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маршелепо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма